Pfarrhof ist der Name folgender Baudenkmäler:

Pfarrhof ist der Name folgender Ortschaften:
 Pfarrhof (Buchbach), Ortsteil des Marktes Buchbach, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Pfarrhof (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Pfarrhof (Hof), Ortsteil der kreisfreien Stadt Hof (Saale), Bayern
 Pfarrhof bei Reut, Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Pfarrhof (Surberg), Ortsteil der Gemeinde Surberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Pfarrhof (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Pfarrhof (Gemeinde Wolfsbach), Ortsteil von Wolfsbach, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Pfarrhof (Gemeinde Esternberg), Ortschaft von Esternberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Siehe auch:
 Alter Pfarrhof (Begriffsklärungen)

 Pfarrhaus
 Liste von Pfarrhäusern
 Dechanthof (Begriffsklärung)